Korotin ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Andrejewitsch Korotin (* 1978), russisch-israelischer Eishockeyspieler
 Ilse Korotin (* 1957), österreichische Philosophin und Soziologin